Алексей Пешков:
 Пешков, Алексей Александрович (1953—2011) — российский учёный-геолог, член-корреспондент РАН (2000).
 Пешков, Алексей Максимович (Максим Горький; 1868—1936) — русский советский писатель, прозаик и драматург, журналист. Основатель социалистического реализма.
 Пешков, Алексей Николаевич (1920—1945) — полный кавалер ордена Славы.